Huracà Irene (2005), huracà de l'atlàntic del tipus cap Verd. La tempesta es formà el 4 d'agost i durà 14 dies.
 Huracà Irene (2011), huracà de l'oest de l'Oceà Atlàntic nord. Va durar del 18 al 29 d'agost i va causar 56 morts.